Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина () — один из старейших университетов Восточной Европы, официально открыт  года.

Шестой университет Российской империи после Академического (Санкт-Петербургского) (1724), Московского (1755), Виленского (1803), Дерптского (Юрьевского) (1803) и Казанского (1804). Утвердительная грамота и Устав Императорского Харьковского университета подписаны одновременно с грамотой Казанского университета  года.

Второй по возрасту на территории современной Украины после Львовского, который в формате классического университета существует с 1784 года как .

История университета 

Устав Харьковского университета был выработан и утверждён в 1804 году;  года состоялось официальное открытие университета. Главная заслуга в основании Харьковского университета принадлежит В. Н. Каразину. Он убедил местных жителей делать пожертвования, что и создало материальную базу университета, которому были переданы казённые дома губернатора и вице-губернатора.

Первым попечителем Харьковского учебного округа графом Северином Потоцким был подобран профессорский состав для Харьковского университета. Развитию Харьковского университета содействовали харьковский епископ Христофор (Сулима) и губернатор Иван Иванович Бахтин.

Структура университета изначально включала четыре отделения: физических и математических наук, словесных наук, нравственных и политических наук, врачебных и медицинских наук и 25 кафедр. Отделение врачебных и медицинских наук из-за отсутствия желающих на нём учиться было открыто только в 1811 году.
В 1805 году в университет поступило всего 57 человек: казённых — около 40, почти все воспитанники Харьковского коллегиума и Белгородской духовной семинарии. Студенты первого курса должны были выслушать курс общих наук, а затем могли выбирать специализацию.

В 1807 году был создан зоологический кабинет, ныне Музей природы университета. Первым хранителем кабинета был профессор ботаники Ф. А. Делавинь.

В 1823 году было начато строительство, а в 1831 году освящена Университетская церковь.
 
В 1835 году в университете было уже 263 студента, в основном выпускники Харьковской гимназии. В течение первых ста лет большую часть выпускников составляли юристы и врачи.

В период 1920—1921 годов университет назывался Академия теоретических знаний, а в 1921 году был реорганизован в Харьковский институт народного образования (ХИНО), существовавший до 1933 года.

Основной задачей ХИНО являлась подготовка учителей для средней школы. Эта задача не требовала от преподавателей глубокой подготовки и интенсивной научной работы. Чтобы избежать научной деградации преподавателей высшей школы, на Украине формируется сеть научно-исследовательских кафедр, которые возникли при высших учебных заведениях, где они могли получить хотя бы элементарную базу, но были отделены от учебного процесса и становились самостоятельными учреждениями. Таким образом, в Харькове осенью 1921 года было учреждено 38 научно-исследовательских кафедр.

В 1921 году на базе факультета медицины Харьковского университета учреждён Харьковский медицинский институт.

В 1929 году на базе научно-исследовательских математических кафедр был учреждён Украинский институт математических наук, который через некоторое время получил название Украинского научно-исследовательского института математики и механики, а с 1934 года к этому названию были прибавлены слова «при Харьковском государственном университете».

В 1930—1933 годах после ряда трансформаций из ХИНО выделились два института (педагогический институт профессионального образования и физико-химико-математический институт), объединённые в 1933 году в Харьковский государственный университет.

В 1936 году университету присвоено имя умершего в тот год Максима Горького.

В 1957—1962 годах университет переехал из старого здания на Университетской улице (бывшего Губернаторского дворца), передав его УЗПИ, в новое, восстановленное после войны здание на площади Дзержинского (бывший Домпроектострой, построенный по проекту Сергея Серафимова и Марии Зандберг в 1930—1932 годах как Дом правительства УССР). До войны это было самое высокое (кроме церквей) здание города.

С 1965 по 1992 год университет издавал Украинский геометрический сборник.

В 2005 году университету было передано находящееся напротив симметричное здание ликвидированной к тому времени Академии имени Говорова (ВИРТА).

В 2022 году университет значительно пострадал при вторжении России на Украину; 2 марта было повреждено здание экономического факультета, 5 марта был частично разрушен университетский спорткомплекс, 11 марта — корпус физико-технического факультета, 18 марта — здание Института государственного управления.

Ректоры

Преподаватели и выпускники 
См. также: , 

С университетом связана деятельность и учёба двух Нобелевских лауреатов:
  И. И. Мечников (медицина, 1908)
  Л. Д. Ландау (физика, 1962)
  Саймон Кузнец (экономика, 1971; возможно, ошибочно; документально доказано лишь обучение в Харьковском коммерческом институте)

Структура университета 
Университет включает в себя следующие факультеты:
 Биологический (декан — Жмурко Василий Васильевич)
 Геологии, географии, рекреации и туризма (декан — Вилина Анатольевна Пересадько)
 Иностранных языков (декан — Валентина Григорьевна Пасынок)
 Исторический (декан — Сергей Дмитриевич Литовченко)
 Медицинский (декан — Белозёров Игорь Викторович)
 Международных экономических отношений и туристического бизнеса (декан — Резников Валерий Владимирович)
 Математики и информатики (декан — Григорий Николаевич Жолткевич)
 Психологии (декан — Надежда Петровна Крейдун)
 Радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем(декан — Сергей Николаевич Шульга)
 Социологический (декан — Елена Сергеевна Мурадян)
 Физический (декан — Вовк Руслан Владимирович)
 Философский (декан — Иван Васильевич Карпенко)
 Филологический (декан — Юрий Николаевич Безхутрый)
 Химический (декан — Олег Николаевич Калугин)
 Экологический (декан — Анна Валерьевна Титенко)
 Экономический (декан — Александр Иванович Давыдов)
 Юридический (и. о. декана — Виталий Александрович Серёгин)
 Каразинская школа бизнеса (директор — Александров Владимир Викторович)
 Физико-технический факультет (декан — Игорь Александрович Гирка)
 Факультет компьютерных наук(декан — Валентин Тимофеевич Лазурик)
 Физико-энергетический факультет  (декан — Константин Эдуардович Немченко)

Учебно-научный институт международного образования (директор — Алексей Алексеевич Навроцкий)

Научно-исследовательские учреждения:

 Биологическая станция
 Ботанический сад
 Музей истории Харьковского университета
 Музей природы
 Музей археологии и этнографии Слободской Украины
 Научно-исследовательский институт астрономии
 Научно-исследовательский институт биологии
 Научно-исследовательский институт химии
 Центральная научная библиотека ХНУ — одна из крупнейших на Украине.

Первым председателем Наблюдательного совета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина был Пётр Тимофеевич Тронько (1915—2011), академик НАНУ, Герой Украины. В 2011—2014 годах обязанности председателя Наблюдательного совета исполнял выпускник университета, академик НАНУ Леонид Николаевич Литвиненко. С 2014 года председателем Наблюдательного совета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина является его выпускник, академик и вице-президент (с 7 октября 2020 — президент) НАНУ Анатолий Глебович Загородний.

Корпуса 

 Главный корпус. Здание построено в 1929 году архитекторами С. Серафимовым и М. Зандберг-Серафимовой для проектных и строительных организаций (Домпроектострой). Авторы, один из которых создатель Госпрома, спроектировали здание в том же стиле конструктивизм — ступенчатая структура, нарастающая от краёв к центру, подводила к 14-этажной башне в виде мощной пластины.
 В 1950-х годах здание капитально реконструировали: достроили крылья, переходы между ними и башней, новый актовый зал, облицевали фасады керамической плиткой. Сначала здание планировали украсить модным тогда шпилем. Но после смерти Сталина шпиль так и не построили. После реконструкции здание было передано Харьковскому университету в день его 150-летия (1955 год). Уже в 1990-х годах к зданию был пристроен большой портик. Возле центрального входа в главный корпус университета был установлен памятник его основателю В. Н. Каразину (1768—1843 гг.). Он изображён в момент выступления перед жителями Харькова с речью о необходимости создания университета. Осенью 2016-го года напротив памятника Каразину были установлены 3 постамента Нобелевским лауреатам, деятельность которых связана с Университетом: Илье Мечникову, Льву Ландау, Семену Кузнецу.
 Северный корпус. Строительство здания было начато в 1930 году, здесь планировалось разместить разные кооперативные организации. В ходе работ, которые длились до 1954 года, назначение здания несколько раз менялось, в связи с чем вносились изменения в проект, автором которого был академик А. И. Дмитриев. Здание передали военно-хозяйственной академии, потом в нём расположилась Инженерная радиотехническая академия имени Л. Говорова, а в 2005 году здание передали Харьковскому университету.
 В 2010 году около центрального входа в Северный корпус университета были установлены памятники выдающимся учёным — историку Д. И. Багалею и математику А. М. Ляпунову.
 Физико-технический факультет. Это отдельный кампус в Пятихатках, состоящий из здания факультета и общежития, построенный для того, чтобы факультет был ближе к ХФТИ. Строительство кампуса начато в 1963 году, переезд факультета произошёл в 1969 году.
 Центральная научная библиотека. Центральная научная библиотека основана в 1804 году по инициативе Василия Каразина. В общем фонде библиотеки насчитывается около 3 350 000 экземпляров, среди которых: свыше 1 700 000 экземпляров научной литературы, 1 100 000 экземпляров учебной литературы. Уникальный фонд редких изданий и рукописей насчитывает около 60 000 экземпляров, в том числе коллекции инкунабул (издания до 1500 года), палеотипов (1501—1550 гг.), важные коллекции украинских и иностранных печатных изданий (XVI—XVIII вв.), прижизненные издания выдающихся деятелей науки и классиков литературы. В фонде библиотеки свыше 1000 рукописей, среди которых также важные для истории документы, как Летопись Грабянки (начало XIX века); письма И. Франко (1884—1886), коллекции греческих, польских рукописей, издания из спецхрана, белые и красные газеты и др. Более 30 лет ЦНБ возглавлял известный учёный-библиотековед К. И. Рубинский.
 Экономический факультет находится по Мироносицкой улице, 1
 Спорткомплекс и стадион университета расположены в Саржином яру ниже гостиницы «Мир».
 Студенческий городок. В студенческом городке расположены 8 общежитий.

Исторические факты 
 Харьковский Императорский университет — старейший классический университет в тогдашней Малороссии и в нынешних границах Украины после Львовского университета.
 За время существования университета его выпускниками стали более ста тысяч человек.
 В первые годы существования университет имел весьма мало студентов: первый набор — 33 казённокоштных и 23 своекоштных. Дело в том, что без знания латыни в университете в начале XIX века делать было нечего — все иностранные преподаватели читали на латыни, а выпускники народных училищ латынь не изучали.
 Первый выпуск университета прошёл в 1808 году. Из 57 поступивших окончили курс наук всего 26 человек.
 Как и во всех университетах России, женщинам в Харьковском учиться запрещалось, о чём говорил параграф 17 правил для студентов: «Лица женского пола к слушанию университетских лекций не допускаются». Также с 1830-х годов, с принятием правил для студентов, им запрещалось: жениться, носить усы, курить, ходить в театр и трактир, носить любую одежду, кроме форменной, «вступать в тайные связи и общества».
 До принятия этих правил студенты, по описанию К. Щелкова, выглядели так: «В тогдашнее время как профессора, так равно и студенты, надевали мундиры только в большие праздники. На лекции же являлись в чём попало. Жёлтые фраки, синие брюки, голубые сюртуки и чудовищные жилеты, фуражки необыкновенных размеров и цветов, палки в руках, трубки в карманах — обыкновенный костюм и принадлежность студентов того времени».
 На базе университета в XIX веке было открыто три института: в 1811 — педагогический, в 1839 — ветеринарный, в 1840-х — медицинский.
 Предприниматель и благотворитель И. Г. Харитоненко в конце XIX века пожертвовал 100 000 рублей на устройство общежития для студентов Харьковского университета и капитал, на доходы от которого выдавалось 20 стипендий по 300 рублей в год каждая.
 Интересным зданием — настоящим украшением города — обещало стать бекетовское новое здание университета, которому к концу 1930-х стало тесно в стенах бывшего Губернаторского дворца. Бекетов получил право на возведение нового здания ХГУ. Но этот проект не был осуществлён из-за войны.

 Новое здание университета, б. Домпроектострой, восстановленное и реконструированное после войны в 1953—1962 годах, по своим размерам второе по величине в СССР после Московского на Ленинских горах.
 Новое здание университета во многом повторяло уже построенное (в 1953 году) к тому времени здание МГУ на Ленинских горах. Была схожая композиция плана: центральная часть со шпилем (отменён в последний момент); крылья-общежития с 2-комнатными блоками и холлами для студентов — переделаны в аудитории в последний момент; башенные часы и барометр под карнизом; актовый зал и фойе в центре 2-го этажа, административные помещения в центральной высотной части; два замкнутых двора с воротами. При строительстве применена та же отделочная плитка, что и на московских высотках (вся она производилась в Харькове на плиточном заводе).
 Нынешнее здание университета (Домпроектострой) до войны было самым высоким в Харькове (кроме колоколен церквей).
 Проектный шпиль в стиле сталинских высоток на новом здании ХГУ при его восстановлении так и не был построен из-за развернувшейся хрущёвской борьбы с «архитектурными излишествами». Панно с изображением его планировавшегося облика можно видеть в кафе в здании Южного вокзала.
 Памятник основателю университета В. Н. Каразину устанавливался в разных местах пять раз. Открыт в 1905 на Сумской на границе Университетского сада. В феврале 1934, в связи со строительством на том же месте памятника Шевченко, его перенесли на Университетскую улицу, напротив тогдашнего здания Харьковского университета (перед входом в бывш. Университетскую церковь). В 1937 году памятник демонтировали. В 1958 установили слева от нынешнего здания университета в саду Шевченко. В 2004 перенесли к центральному входу в университет.
 В советское время в 1920-х годах от надписи на памятнике Каразину было отбито слово «Императорскаго». В 2004 году восстановлено.
 В 1947—1958 годах военную кафедру университета возглавлял известный советский военачальник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-майор М. Д. Борисов.
 Самым «долгоиграющим» студентом университета был «своекоштный» (то есть учившийся не за казённый кошт) Сила Абрамыч Цыцурин, усваивавший знания в начале XIX века почти 15 лет, но так университет и не закончивший.
 Выпускники Харьковского университета были авторами базовых учебников для средних общеобразовательных школ СССР по геометрии (А. В. Погорелов) и по истории средних веков (Е. В. Агибалова и Г. М. Донской).

В литературе 
 «Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации». А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум» (1835).
 В. С. Печерин, «Оправдание моей жизни»: "Я все просился в университет. Отец однажды сказал мне: «Вот я тебе дам 500 рублей, поезжай в Харьков и купи себе диплом»
 В романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» (1866) санкт-петербургский адрес старухи-процентщицы Раскольникову даёт студент харьковского университета Покорев.
 Студентом Харьковского Императорского университета был Лариосик, кузен Турбиных из романа М. Булгакова «Белая гвардия» (1925).
 В романе Б. Акунина «Смерть Ахиллеса» (1999) киллер Ахимас Вельде представляется студентом того же университета.
 Студенты военной поры Харьковского университета описаны в романе Олеся Гончара «Людина і зброя» («Человек и оружие»).
 Профессор Харьковского университета В. Я. Данилевский стал прообразом литературного профессора Ф. Ф. Преображенского в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».

Университет в искусстве

Награды и репутация 
Во времена СССР Харьковский университет получил Орден Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской Революции и Орден Дружбы народов. Согласно оценкам качества учёбы университет занимал седьмое (Компас, в 2009 г.) и четвёртое место (Зеркало недели, в 2007 г.) на Украине. Согласно одному из рейтингов ведущих университетов мира (Webometrics, в 2009 г.), Харьковский университет занимал шестую позицию среди университетов Украины и 2570 место в мире. В отрасли менеджмента и экономики университет занял восьмое место, в правоведении — девятое, в инженерно-технических специальностях — десятое, в информационных технологиях — восьмое место на Украине согласно рейтингу «Компас» в 2009 году.

Харьковский университет занимает второе место среди украинских классических университетов и лидирует по двум критериям оценивания — «Международная активность» и «Качество контингента студентов» согласно данным Национальной рейтинговой системы оценивания деятельности высших учебных заведений Министерства образования и науки Украины за 2013 г.

Харьковский университет занимает второе место на Украине среди высших учебных заведений по количеству публикаций, цитирований и индексу Хирша в международной библиометрической научной базе SciVerse Scopus.

Согласно рейтингу Министерства образования и науки Украины — 2013 Харьковский национальный университет имени Василия Каразина занял 2-е место среди вузов Украины в категории «Классические университеты».

Согласно рейтингу QS World University Rankings, Харьковский национальный университет с 2014 года регулярно входит в 500 лучших университетов мира. По результатам рейтинга 2016—2017 гг. университет назван лучшим на Украине (382 позиция в мире). Также университет занял 3-е место по индикатору «international students» в рейтинге всех университетов Восточной Европы и Центральной Азии.

Примечания

Литература 
 
 Багалей Д. Опыт истории Харьковского университета. Тт. 1—2. — Харьков, 1893—1904.
 Багалей Д., Сумцов Н., Бузескул В. Краткий очерк истории Харьковского Университета за первые сто лет его существования. — Харьков, 1905.
 Любарский И. В. Воспоминания о Харьковском университете 1850—1855 гг. // Исторический вестник, 1890. — Т. 45. — № 8. — С. 373—393.
 Короткі нариси з іст. Х. Д. У. 1805—1904. Ч. І. — Харьков, 1940.
 Харьковский Государственный Університет им. А. Горького за 150 лет. — Харьков, 1955.
 Куда пропал Сталин с башни Харьковского университета? 
 Кравченко В. В. Україна, Імперія, Росія (вибрані статті з модерної історії та історіографії). — К., 2011. — 544 с. Університет для України
 Посохов С. И., Куделко С. М. Почетные члены Харьковского университета (XIX — начала XX века) // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. / отв. ред. И. Т. Шатохин (г. Белгород, 23-24 января 2009 г.). — Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. — 428 с.
 Балишев М. А., Мащенко О. М. Харківський університет: Історичний екскурс за архівними документами. — Науково-довідкове видання. Харків: СПДФО Яковлева, 2004. 202 с. — ISBN 966-96353-8-1

Ссылки 

 Сайт университета (укр, eng)
 Факультеты и институты
 Сайт для абитуриентов
 Страница здания университета
 Биографии ректоров Харьковского университета с 1805 по 2004
 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (панорама)

Высшие учебные заведения Российской империи

Наука в Харькове
Классические университеты Украины
Исследовательские университеты Украины
Университеты Харькова
Национальные высшие учебные заведения Украины
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании